Olsiewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim, w sielsowiecie Kroszyn.
 Olsiewicze – przystanek kolejowy w miejscowości Olsiewicze, w rejonie baranowickim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi.
Olsiewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Swatki.